Апачи:

 Апачи — собирательное название для нескольких культурно родственных племён североамериканских индейцев.
 Апачи — округ, расположенный на северо-востоке американского штата Аризона.
 Апачи — фильм-вестерн студии DEFA, ГДР, 1973 год. В главной роли — Гойко Митич.
 Апаши — криминальная субкультура в Париже, столице Франции.

См. также 
 Apache (значения)